Sibito steht für:
 Sibito (Gambia)

Siehe auch:
 Sigibodo